Untersimbach ist der Ortsname von

 Untersimbach (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Untersimbach (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Obersimbach